Magnell ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Magnell (1878–1966), schwedischer Künstler und Hauptmann
 Gull Magnell-Wohlin (1884–1968), schwedische Kinderbuchautorin und Malerin